Karl Pretzsch ist der Name folgender Personen:

* Karl Pretzsch (Bibliothekar) (1863–1942), deutscher Bibliothekar und Autor
 Karl Pretzsch (Politiker) (1896–1954), deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Halle